Yūbetsu (miasto) – miasto na Hokkaido
 Yūbetsu (rzeka) – rzeka na Hokkaido

Zobacz też